Паники — топоним:

Россия 
 Паники — село в Медвенском районе Курской области.
 Паники — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Паники — село в Сараевском районе Рязанской области.

 Паники — река в Липецкой области.

Филиппины 
 Паники — муниципалитет на Филиппинах, в провинции Тарлак.

См. также 
 Паников
 Паниковичи